Carmem Mettig é uma pianista e maestrina brasileira.

Pianistas da Bahia
Maestros da Bahia